Le Goliardicus Ordo Solis Orientis (ordre du Soleil de l’Orient) ou GOSO est l’ordre goliardique souverain de l’Université de Trieste.
 L’ordre du Ciel bleu et du Soleil blanc : République de Chine. 
 L’ordre du Lion et du Soleil : Perse.
 L’ordre du Soleil () : Pérou.
 L’ : Japon.
 L'Ordre du Soleil est une colonie cocovore initiée par  (1875-1919) sur l'île de Kabakon, dans le protectorat de "Nouvelle-Guinée", en "Nouvelle-Poméranie" (Péninsule de Gazelle, Nouvelle-Bretagne, Archipel Bismarck, (actuelle  Papouasie-Nouvelle-Guinée), dans les années 1900-1910, ce qui est raconté dans le roman Imperium (roman,2012) (2012) de Christian Kracht.